Флаг Рома́новского сельского поселения — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом Романовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 18 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6410.

Флаг Романовского сельского поселения является, наряду с основным муниципальным символом — гербом Романовского сельского поселения, официальным символом села Романовка.

Описание 
«Флаг села Романовка Ольховского района Волгоградской области представляет собой: прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Романовского сельского поселения в данных: белом, чёрном, красном, жёлтом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле с широкой чёрной каймой, обременённой чередующимися золотым и серебряным листом ольхи в столб с двумя расходящимися от основания серебряными серёжками, червлёный восставший грифон с золотым клювом, передними лапами и когтями на задних лапах, держащий чёрный арбуз с зелёными полосами и зелёной листвой».

Обоснование символики

Примечания